Franciaország
Miribel, település Ain megyében
Miribel, település Drôme megyében